Borgers bzw. Börgers ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Borgers (1841–1914), Gründer eines Automobilzulieferers mit Sitz in Bocholt
 Peter Börgers, deutscher Poolbillardspieler
 Sander Borgers (1917–1985), niederländischer Angehöriger der Waffen-SS und Kriegsverbrecher

Borgers ist der Name folgender Unternehmen:
 Borgers (Unternehmen), deutscher Automobilzulieferer